Det finns flera Gustaf Lindblom:

Gustaf "Topsy" Lindblom, trestegshoppare.
Gustaf Lindblom, fäktare.